Цей список перелічує родини комах ряду двокрилих. Він містить для кожної родини наукову назву, ім'я автора таксона та дату встановлення, українську вернакулярну назву.

Джерела 
 

Таксономічні списки (родини)